Филипп Николаевич Рачицкий (1893, Лепель — 20 декабря 1937, Минск) — советский партийный и государственный деятель, нарком земледелия БССР (1929—1933).

Биография 
Родился в 1893 году в городе Лепель в семье рабочих. Член ВКП(б) с 1917 года.

С 6 апреля 1939 года до 4 мая 1933 года занимал должность народного комиссара земледелия БССР. 29 июня 1937 года был арестован в Минске по адресу: ул. Советская, 71/36. Был исключен из ВКП(б) и 19 декабря был осужден Военной коллегией Верховного суда СССР как «член антисоветской диверсионно-террористической организации „правых“» до ВМП. Расстрелен на следующий день.

4 июля 1957 года был реабилитирован военной коллегией Верховного суда СССР. Особенное дело Н. № 10612-c осталось в архиве КГБ Беларуси.

Ссылки 
 Рачицкий Филипп Николаевич (1893)

Члены КПСС
Посмертно реабилитированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Родившиеся в Лепеле
Народные комиссары земледелия БССР